Tělovýchovná jednota Vladislav je moravský fotbalový klub z městyse Vladislav, hrající od sezóny 2017/18 Okresní přebor Třebíčska (8. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1929 pod názvem DSK Vladislav.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Vladislav.

Působil zde mj. Vladimír Bouzek. Ve Vladislavi začínal Jiří Texl.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1929 – DSK Vladislav (Dělnický sportovní klub Vladislav)
 1940 – SK Vladislav (Sportovní klub Vladislav)
 1946 – přerušil činnost
 1950 – obnovil činnost
 1950 – JTO Sokol Vladislav (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Vladislav)
 1953 – DSO Jiskra Vladislav (Dobrovolná sportovní organisace Jiskra Vladislav)
 1957 – TJ Jiskra Vladislav (Dobrovolná sportovní organisace Jiskra Vladislav)
 1992 – TJ Vladislav (Tělovýchovná jednota Vladislav)
 2016 – TJ Vladislav, spolek (Tělovýchovná jednota Vladislav, spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1945/46: Po 24 odehraných kolech se ze soutěže odhlásil a stal se prvním sestupujícím do II. třídy BZMŽF.
 2016/17: Po sezoně se přihlásil o dvě úrovně níže.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Odznaky fotbalových klubů – TJ Vladislav 
 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1929
TJ
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč